Гольцовое (озеро, Архангельская область)
 Гольцовое (озеро, Бурятия)
 Гольцовое (озеро, Забайкальский край)
 Гольцовое (озеро, Мурманская область)
 Гольцовое (озеро, Красноярский край)
 Гольцовое (озеро, Ненецкий автономный округ)

 Гольцовое (месторождение)